Кабријер може да се односи на:

 Кабријер (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Кабријер (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Кабријер д'Авињон, насељено место у Француској, у департману Воклиз
 Кабријер д'Ег, насељено место у Француској, у департману Воклиз